Аддоббати () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  — итальянский продюсер.
  (род. 1964) — итальянский историк.
  (1909—1986) — итальянский киноактёр.